Borca peut désigner :

  : Borca, une commune du județ de Neamț
  : Borča, une ville des faubourgs de Belgrade
  : Borca di Cadore, une commune de la province de Belluno, en Vénétie